Le Maléfice vaudou est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Des jeunes gens sont rackettés par les membres d'une secte vaudou qui se cache dans un lotissement en construction laissé à l'abandon. Les sommes réclamées sont importantes et correspondent à ce que leurs parents ont dissimulé au fisc. Les jeunes victimes sont envoutées et deviennent aveugles ou sourdes, en attendant le paiement. Ric Hochet, lors de son enquête, retrouve le cadavre du promoteur dont la faillite a ruiné les copropriétaires.

Ric comprend que les jeunes ont simulé les envoutements pour détourner les sommes volées et extorquées à leurs parents. Mais ils ont été doublés par leur commanditaire, qui a assassiné le promoteur Lebosque. D'autres morts parmi les investisseurs montrent qu'ils ont été tués selon des techniques de vaudou. Dans une dernière confrontation avec les membres de la secte vaudou, dans le lotissement abandonné, Ric se fait assommer et séquestrer par le chef : Sylvestre. Ric est sauvé par l'intervention de la mère de celui-ci, qui n'hésite pas à faire feu sur son fils.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Marc Druart, Louisa Demanet, Renaud Levilliers, Sylvestre Marquin : jeunes du lotissement
 Lebosquet : promoteur du lotissement « Archipel Bonheur »
 Vazzara: ancien colonial, versé dans le vaudou

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1983